

Cinema 
L'uomo della mia vita (L'Homme de ma vie) – film del 1952 diretto da Guy Lefranc
L'uomo della mia vita (L'homme de sa vie) – film del 2006 diretto da Zabou Breitman

Letteratura 
L'uomo della mia vita (El hombre de mi vida) – romanzo di Manuel Vázquez Montalbán del 2000